

Patronyme 

 Louis Herpin d'Erquery (-1370), évêque de Coutances ;
 Théodore Herpin (1799-1865), psychiatre français ;
 Léon Herpin (1841-1880), peintre français paysagiste et sur porcelaine ;
 Eugène Herpin (1860-1942), avocat et historien français ;
 Marie-Thérèse Herpin (1892-1962) sa fille, écrivaine française ;
 Nicolas Herpin (1942-), sociologue français.

Toponyme  

 Bois-Herpin, commune française de l'Essonne ;
 Phare de la Pierre-de-Herpin, phare française  d’Ille-et-Vilaine.

Patronyme normand